BRD Năstase Ţiriac Trophy 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu BRD Năstase Ţiriac Trophy rozgrywany w dniach 23–29 kwietnia 2012 roku w Bukareszcie na kortach ziemnych o puli nagród 450 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju (wersja archiwalna)

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Rumunii